Гибралтар 2016 — 14-й международный турнир, который проходил с 24 января по 4 февраля 2016 года.

Победителем турнира во второй раз подряд (и в третий в общей сложности) стал Хикару Накамура.

 Категория: 2-я (средний рейтинг 2296)
 Главный арбитр: Стивен Бойд

Регламент турнира 
Турнир проводился по швейцарской системе и состоял из 10 туров, за которыми последовал плей-офф для выявления победителя.

 Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов, после чего 15 минут на оставшиеся ходы, с добавлением 30 секунд после каждого хода, начиная с первого.

Участники турнира 
В турнире приняло участие 257 шахматистов, среди которых 34 шахматиста, рейтинг ФИДЕ которых на январь 2016 года превышал 2600:

{|
|valign=top|
  Хикару Накамура, 2787
  Максим Вашье-Лаграв, 2785
  Вишванатан Ананд, 2784
  Пентала Харикришна, 2755
  Ли Чао, 2751
  Юй Янъи, 2747
  Дмитрий Яковенко, 2732
  Радослав Войташек, 2727
  Ричард Раппорт, 2721
  Лоран Фрессине, 2700
  Этьен Бакро, 2697
  Ни Хуа, 2697
|width=30|
|valign=top|
<ol start="13">
  Аркадий Найдич, 2697
  Маркус Раггер, 2689
  Дейвид Хауэлл, 2685
  Золтан Алмаши, 2684
  Найджел Шорт, 2684
  Ласаро Брусон Батиста, 2666
  Гата Камский, 2665
  Ян-Кшиштоф Дуда, 2660
  Сурья Шехар Гангули, 2660
  Эмиль Сутовский, 2647
  Видит Сантош Гуджрати, 2642
  Давид Антон Гихарро, 2639
|width=30|
|valign=top|
<ol start="25">
  Панаяппан Сетхураман, 2639
  Нильс Гранделиус, 2635
  Салех Салем, 2627
  Гавейн Джонс, 2625
  Эдуардо Итуррисага, 2624
  Ромен Эдуар, 2617
  Виктор Эрдёш, 2613
  Абхиджит Гупта, 2613
  Лука Ленич, 2611
  Аксель Бахманн, 2610
|}

Движение по турам

Тай-брейк 

В связи с тем, что Максим Вашье-Лаграв и Хикару Накамура набрали равное число очков, для выявления победителя был назначен тай-брейк. Были сыграны две партии в быстрые шахматы с контролем времени 10 минут на партию + 5 секунд на ход, закончившиеся ничьими. После этого были сыграны две партии в блиц с контролем времени 3 минуты на партию + 2 секунды на ход, также закончившиеся ничьими. Наконец, был сыгран армагеддон, в котором Накамура применил Берлинскую защиту и одержал победу черными.

Ссылки 
 Официальная страница 
 Информация о турнире на сайте chess-results.com 

Гибралтар (шахматный турнир)
2016 год в шахматах